Полищу́к — украинская (), белорусская () и польская () фамилия. Происходит от названия жителя Полесья — полещук).

Известные носители 
 
 Полищук, Анатолий Антонович (1950—2016) — советский волейболист.
 Полищук, Афанасий Лукич (1903—1953) — бригадный генерал Войска Польского.
 Полищук, Валериан Львович (1897—1937) — украинский писатель и поэт, критик, публицист.
 
 Полищук, Всеволод Сергеевич (род. 1980) — российский радио-диджей и актёр.
 Полищук, Георгий Максимович — советский и российский учёный.
 Полищук, Григорий Федосеевич (1907—1962) — советский военачальник, генерал-майор.
 Полищук, Дмитрий Игоревич (род. 1987) — российский яхтсмен.
 Полищук, Ефим Михайлович (1914—1987) — советский историк математики, биограф.
 
 Полищук, Игорь Игоревич (род. 1988) — украинский политик, городской голова Луцка.
 Полищук, Иосиф Митрофанович (1912—1943) — Герой Советского Союза.
 Полищук, Кирилл Ананьевич (род. 1959) — украинский политик.
 Полищук, Клим Лаврентьевич (1891—1937) — украинский писатель и поэт, публицист.
 Полищук, Константин Владимирович (род. 1970) — украинский футболист и тренер.
 Полищук, Леонид Григорьевич (1925—2022) — советский и российский художник-монументалист.
 Полищук, Любовь Григорьевна (1949—2006) — советская и российская актриса.
 Полищук, Максим Иванович (род. 1984) — украинский велогонщик.
 Полищук, Михаил Кириллович — инженер-полковник, лауреат Сталинской премии.
 Полищук, Михаил Михайлович (род. 1989) — российский пловец.
 Полищук, Николай Ефремович (род. 1944) — народный депутат Украины, министр здравоохранения Украины.
 
 Полищук, Рада Ефимовна (род. 1945) — русская писательница.
 Полищук, Роман Владимирович (род. 1978) — украинский футболист и тренер.
 Полищук, Сергей Болеславович (род. 1974) — украинский футболист.
 Полищук, Спиридон Кириллович (1916—2002) — Герой Советского Союза.
 Полищук, Татьяна Семёновна (1924—2005) — Герой Социалистического Труда.
 Полищук, Фёдор Васильевич (род. 1979) — казахстанский хоккеист.
 Полищук, Ян Азарович (1921—1996) — русский советский писатель.

Составная фамилия 
 Цигаль-Полищук, Мариэтта Сергеевна (род. 1984) — российская актриса, дизайнер, теле- и радиоведущая.

См. также

Примечания